Millerelix fatigiata är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1829.  Millerelix fatigiata ingår i släktet Millerelix och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
fatigiata